Több albániai település neve:
Fierza, alközség Kukës megye Tropoja községében
Fierza, város Kukës megyében, az előbbi alközség központja 
Fierza, település és alközség Elbasan megye Belsh községében 
Fierza, település és alközség Shkodra megye Fushë-Arrëz községében 
Fierza, település Lezha megye Mirdita községében